|-
|(47251)||1999 VS60|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,067|| align=right|3,00|| align=right|3,499||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47252)||1999 VJ65|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,103|| align=right|2,83|| align=right|3,574||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47253)||1999 VN65|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,145|| align=right|1,98|| align=right|3,781||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47254)||1999 VO67|| align=right|15,6|| align=right|2,338|| align=right|0,055|| align=right|6,57|| align=right|3,573||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47255)||1999 VA70|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,137|| align=right|3,31|| align=right|3,672||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47256)||1999 VA72|| align=right|15,1|| align=right|2,840|| align=right|0,123|| align=right|3,16|| align=right|4,786||MBA||11. november 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(47257)||1999 VA79|| align=right|14,7|| align=right|2,398|| align=right|0,144|| align=right|3,77|| align=right|3,714||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47258)||1999 VS80|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,073|| align=right|7,13|| align=right|3,500||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47259)||1999 VJ81|| align=right|14,9|| align=right|2,645|| align=right|0,116|| align=right|5,13|| align=right|4,302||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47260)||1999 VR88|| align=right|16,0|| align=right|2,194|| align=right|0,144|| align=right|5,73|| align=right|3,250||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47261)||1999 VH90|| align=right|15,6|| align=right|2,225|| align=right|0,124|| align=right|1,27|| align=right|3,317||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47262)||1999 VF91|| align=right|16,1|| align=right|2,225|| align=right|0,125|| align=right|6,24|| align=right|3,317||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47263)||1999 VJ92|| align=right|15,5|| align=right|2,218|| align=right|0,051|| align=right|4,39|| align=right|3,303||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47264)||1999 VV93|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,141|| align=right|3,50|| align=right|3,514||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47265)||1999 VT97|| align=right|15,8|| align=right|2,270|| align=right|0,194|| align=right|6,58|| align=right|3,420||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47266)||1999 VY98|| align=right|15,3|| align=right|2,396|| align=right|0,138|| align=right|1,91|| align=right|3,707||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47267)||1999 VU112|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,152|| align=right|0,57|| align=right|3,770||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47268)||1999 VJ119|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,172|| align=right|5,17|| align=right|3,685||MBA||3. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47269)||1999 VH135|| align=right|14,3|| align=right|2,278|| align=right|0,097|| align=right|5,78|| align=right|3,437||MBA||13. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47270)||1999 VE138|| align=right|16,0|| align=right|3,019|| align=right|0,087|| align=right|1,94|| align=right|5,244||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47271)||1999 VY143|| align=right|14,7|| align=right|2,379|| align=right|0,098|| align=right|7,24|| align=right|3,669||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(47272)||1999 VF144|| align=right|15,7|| align=right|2,268|| align=right|0,043|| align=right|5,45|| align=right|3,416||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(47273)||1999 VE145|| align=right|15,8|| align=right|2,338|| align=right|0,126|| align=right|6,48|| align=right|3,573||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(47274)||1999 VJ147|| align=right|16,3|| align=right|2,587|| align=right|0,072|| align=right|3,35|| align=right|4,161||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47275)||1999 VZ147|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,051|| align=right|2,50|| align=right|3,336||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47276)||1999 VN151|| align=right|15,3|| align=right|2,758|| align=right|0,111|| align=right|4,99|| align=right|4,580||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47277)||1999 VL154|| align=right|16,5|| align=right|2,285|| align=right|0,197|| align=right|3,37|| align=right|3,454||MBA||12. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47278)||1999 VU157|| align=right|15,9|| align=right|2,256|| align=right|0,044|| align=right|1,24|| align=right|3,389||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47279)||1999 VS160|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,098|| align=right|5,42|| align=right|3,452||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47280)||1999 VJ161|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,193|| align=right|2,20|| align=right|3,687||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47281)||1999 VS162|| align=right|15,5|| align=right|2,455|| align=right|0,115|| align=right|7,74|| align=right|3,847||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47282)||1999 VG167|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,104|| align=right|3,42|| align=right|3,465||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47283)||1999 VF173|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,078|| align=right|7,69|| align=right|3,604||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47284)||1999 VO173|| align=right|15,5|| align=right|2,485|| align=right|0,145|| align=right|3,25|| align=right|3,917||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47285)||1999 VU173|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,088|| align=right|6,76|| align=right|3,484||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47286)||1999 VH176|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,136|| align=right|5,82|| align=right|3,483||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47287)||1999 VR177|| align=right|14,9|| align=right|2,307|| align=right|0,060|| align=right|5,27|| align=right|3,504||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47288)||1999 VQ178|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,050|| align=right|7,52|| align=right|3,486||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47289)||1999 VD188|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,078|| align=right|6,21|| align=right|3,528||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47290)||1999 VS188|| align=right|15,3|| align=right|2,300|| align=right|0,122|| align=right|7,58|| align=right|3,487||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47291)||1999 VG195|| align=right|15,0|| align=right|2,443|| align=right|0,148|| align=right|5,28|| align=right|3,817||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(47292)||1999 VO203|| align=right|15,6|| align=right|2,196|| align=right|0,191|| align=right|8,05|| align=right|3,255||MBA||8. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|47293 Masamitsu||1999 WO|| align=right|15,4|| align=right|2,376|| align=right|0,233|| align=right|3,30|| align=right|3,663||MBA||16. november 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|47294 Blanský les||1999 WM1|| align=right|14,7|| align=right|2,299|| align=right|0,127|| align=right|4,92|| align=right|3,486||MBA||28. november 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(47295)||1999 WV1|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,167|| align=right|2,67|| align=right|3,648||MBA||25. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47296)||1999 WD2|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,023|| align=right|4,44|| align=right|4,042||MBA||20. november 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(47297)||1999 WN2|| align=right|14,9|| align=right|2,347|| align=right|0,060|| align=right|3,15|| align=right|3,595||MBA||26. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47298)||1999 WX2|| align=right|16,5|| align=right|2,211|| align=right|0,181|| align=right|1,43|| align=right|3,287||MBA||27. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47299)||1999 WJ3|| align=right|15,1|| align=right|2,386|| align=right|0,025|| align=right|6,69|| align=right|3,685||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47300)||1999 WN4|| align=right|14,7|| align=right|2,315|| align=right|0,218|| align=right|3,97|| align=right|3,521||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47301)||1999 WA6|| align=right|15,0|| align=right|2,295|| align=right|0,114|| align=right|4,62|| align=right|3,476||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47302)||1999 WG6|| align=right|15,2|| align=right|2,313|| align=right|0,075|| align=right|5,97|| align=right|3,517||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47303)||1999 WU7|| align=right|13,5|| align=right|2,667|| align=right|0,130|| align=right|14,25|| align=right|4,356||MBA||29. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47304)||1999 WH8|| align=right|14,8|| align=right|2,527|| align=right|0,133|| align=right|4,44|| align=right|4,017||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47305)||1999 WL24|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,138|| align=right|2,78|| align=right|3,793||MBA||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47306)||1999 XB4|| align=right|15,2|| align=right|2,381|| align=right|0,039|| align=right|5,99|| align=right|3,672||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47307)||1999 XR4|| align=right|15,7|| align=right|2,344|| align=right|0,167|| align=right|2,53|| align=right|3,587||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47308)||1999 XP5|| align=right|16,4|| align=right|2,198|| align=right|0,174|| align=right|1,85|| align=right|3,257||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47309)||1999 XV6|| align=right|15,2|| align=right|2,242|| align=right|0,127|| align=right|1,50|| align=right|3,356||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47310)||1999 XG7|| align=right|15,1|| align=right|2,532|| align=right|0,112|| align=right|5,34|| align=right|4,029||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47311)||1999 XN7|| align=right|14,8|| align=right|2,386|| align=right|0,170|| align=right|2,72|| align=right|3,685||MBA||4. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(47312)||1999 XG8|| align=right|15,1|| align=right|2,276|| align=right|0,172|| align=right|4,79|| align=right|3,434||MBA||3. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47313)||1999 XH11|| align=right|15,1|| align=right|2,280|| align=right|0,128|| align=right|4,92|| align=right|3,441||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47314)||1999 XK11|| align=right|14,9|| align=right|2,342|| align=right|0,086|| align=right|11,06|| align=right|3,583||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47315)||1999 XW11|| align=right|15,1|| align=right|2,260|| align=right|0,204|| align=right|5,75|| align=right|3,397||MBA||6. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47316)||1999 XM12|| align=right|13,3|| align=right|2,544|| align=right|0,148|| align=right|12,57|| align=right|4,056||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47317)||1999 XL13|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,066|| align=right|5,99|| align=right|3,441||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47318)||1999 XO13|| align=right|13,5|| align=right|2,537|| align=right|0,119|| align=right|13,27|| align=right|4,039||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47319)||1999 XF14|| align=right|14,7|| align=right|2,694|| align=right|0,149|| align=right|10,78|| align=right|4,422||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47320)||1999 XA15|| align=right|13,6|| align=right|2,408|| align=right|0,090|| align=right|22,45|| align=right|3,736||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47321)||1999 XS19|| align=right|15,4|| align=right|2,201|| align=right|0,122|| align=right|2,79|| align=right|3,264||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47322)||1999 XS21|| align=right|15,5|| align=right|2,345|| align=right|0,098|| align=right|9,24|| align=right|3,590||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47323)||1999 XD22|| align=right|14,2|| align=right|2,722|| align=right|0,104|| align=right|9,80|| align=right|4,490||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47324)||1999 XN22|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,014|| align=right|5,68|| align=right|3,434||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47325)||1999 XQ23|| align=right|15,9|| align=right|2,230|| align=right|0,102|| align=right|2,07|| align=right|3,329||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47326)||1999 XP25|| align=right|14,6|| align=right|2,405|| align=right|0,052|| align=right|7,88|| align=right|3,729||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47327)||1999 XZ25|| align=right|15,0|| align=right|2,235|| align=right|0,183|| align=right|8,83|| align=right|3,340||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47328)||1999 XZ27|| align=right|15,4|| align=right|2,408|| align=right|0,166|| align=right|2,38|| align=right|3,737||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47329)||1999 XF30|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,075|| align=right|7,51|| align=right|3,549||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47330)||1999 XQ31|| align=right|14,1|| align=right|2,765|| align=right|0,108|| align=right|9,78|| align=right|4,596||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47331)||1999 XB32|| align=right|15,0|| align=right|2,572|| align=right|0,132|| align=right|2,91|| align=right|4,125||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47332)||1999 XC32|| align=right|15,3|| align=right|2,371|| align=right|0,108|| align=right|5,41|| align=right|3,650||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47333)||1999 XU32|| align=right|15,3|| align=right|2,429|| align=right|0,172|| align=right|2,00|| align=right|3,786||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47334)||1999 XX32|| align=right|13,0|| align=right|2,630|| align=right|0,120|| align=right|13,83|| align=right|4,264||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47335)||1999 XB33|| align=right|14,7|| align=right|2,439|| align=right|0,214|| align=right|3,86|| align=right|3,809||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47336)||1999 XT34|| align=right|14,2|| align=right|2,627|| align=right|0,110|| align=right|9,97|| align=right|4,256||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47337)||1999 XB36|| align=right|14,4|| align=right|2,343|| align=right|0,096|| align=right|6,13|| align=right|3,586||MBA||6. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47338)||1999 XG36|| align=right|14,5|| align=right|2,394|| align=right|0,058|| align=right|7,10|| align=right|3,703||MBA||6. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47339)||1999 XH38|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,092|| align=right|14,42|| align=right|4,029||MBA||3. december 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(47340)||1999 XK39|| align=right|15,6|| align=right|2,250|| align=right|0,122|| align=right|3,38|| align=right|3,375||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47341)||1999 XX41|| align=right|15,6|| align=right|2,264|| align=right|0,159|| align=right|3,11|| align=right|3,406||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47342)||1999 XL43|| align=right|15,8|| align=right|2,548|| align=right|0,108|| align=right|1,69|| align=right|4,066||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47343)||1999 XL45|| align=right|15,5|| align=right|2,222|| align=right|0,266|| align=right|6,42|| align=right|3,312||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47344)||1999 XM45|| align=right|14,6|| align=right|2,431|| align=right|0,123|| align=right|3,31|| align=right|3,790||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47345)||1999 XZ47|| align=right|15,7|| align=right|2,250|| align=right|0,100|| align=right|4,10|| align=right|3,374||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47346)||1999 XJ48|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,108|| align=right|6,53|| align=right|4,110||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47347)||1999 XU49|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,119|| align=right|5,36|| align=right|3,706||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47348)||1999 XJ50|| align=right|14,7|| align=right|2,778|| align=right|0,200|| align=right|9,49|| align=right|4,630||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47349)||1999 XD52|| align=right|16,2|| align=right|2,176|| align=right|0,180|| align=right|5,17|| align=right|3,209||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47350)||1999 XR52|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,085|| align=right|3,98|| align=right|3,480||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47351)||1999 XO57|| align=right|14,7|| align=right|2,595|| align=right|0,083|| align=right|8,17|| align=right|4,180||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47352)||1999 XE58|| align=right|16,5|| align=right|2,218|| align=right|0,172|| align=right|2,07|| align=right|3,302||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47353)||1999 XB59|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,173|| align=right|3,73|| align=right|3,550||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47354)||1999 XU59|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,134|| align=right|5,34|| align=right|3,553||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47355)||1999 XG64|| align=right|15,3|| align=right|2,410|| align=right|0,131|| align=right|2,37|| align=right|3,741||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47356)||1999 XJ64|| align=right|16,4|| align=right|2,262|| align=right|0,131|| align=right|1,44|| align=right|3,402||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47357)||1999 XK64|| align=right|15,2|| align=right|2,414|| align=right|0,028|| align=right|7,42|| align=right|3,751||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47358)||1999 XX66|| align=right|14,0|| align=right|2,528|| align=right|0,122|| align=right|12,25|| align=right|4,018||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47359)||1999 XJ69|| align=right|16,0|| align=right|2,216|| align=right|0,128|| align=right|0,45|| align=right|3,299||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47360)||1999 XN70|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,126|| align=right|2,17|| align=right|3,677||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47361)||1999 XL74|| align=right|16,4|| align=right|2,338|| align=right|0,187|| align=right|3,41|| align=right|3,575||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47362)||1999 XG75|| align=right|15,6|| align=right|2,440|| align=right|0,185|| align=right|3,40|| align=right|3,811||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47363)||1999 XX75|| align=right|14,4|| align=right|2,456|| align=right|0,061|| align=right|5,40|| align=right|3,849||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47364)||1999 XH78|| align=right|15,2|| align=right|2,611|| align=right|0,123|| align=right|0,99|| align=right|4,217||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47365)||1999 XY82|| align=right|14,8|| align=right|2,583|| align=right|0,162|| align=right|9,13|| align=right|4,152||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47366)||1999 XO86|| align=right|15,5|| align=right|2,361|| align=right|0,198|| align=right|1,80|| align=right|3,627||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47367)||1999 XB87|| align=right|15,0|| align=right|2,358|| align=right|0,220|| align=right|5,68|| align=right|3,621||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47368)||1999 XZ87|| align=right|16,1|| align=right|2,331|| align=right|0,164|| align=right|1,56|| align=right|3,557||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47369)||1999 XA88|| align=right|13,7|| align=right|2,390|| align=right|0,083|| align=right|6,85|| align=right|3,695||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47370)||1999 XL88|| align=right|15,1|| align=right|2,406|| align=right|0,173|| align=right|2,45|| align=right|3,731||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47371)||1999 XJ90|| align=right|14,0|| align=right|3,032|| align=right|0,282|| align=right|2,76|| align=right|5,280||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47372)||1999 XW90|| align=right|15,4|| align=right|2,467|| align=right|0,063|| align=right|2,85|| align=right|3,873||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47373)||1999 XT91|| align=right|14,0|| align=right|2,562|| align=right|0,151|| align=right|14,15|| align=right|4,101||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47374)||1999 XX91|| align=right|14,5|| align=right|2,620|| align=right|0,102|| align=right|11,40|| align=right|4,239||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47375)||1999 XT94|| align=right|14,5|| align=right|2,429|| align=right|0,171|| align=right|1,62|| align=right|3,785||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47376)||1999 XW94|| align=right|13,8|| align=right|2,740|| align=right|0,072|| align=right|5,62|| align=right|4,534||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47377)||1999 XY94|| align=right|14,1|| align=right|2,440|| align=right|0,195|| align=right|14,60|| align=right|3,811||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47378)||1999 XN96|| align=right|14,8|| align=right|2,318|| align=right|0,155|| align=right|2,57|| align=right|3,528||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47379)||1999 XB97|| align=right|14,0|| align=right|2,395|| align=right|0,125|| align=right|5,73|| align=right|3,705||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47380)||1999 XC98|| align=right|14,1|| align=right|2,518|| align=right|0,153|| align=right|4,11|| align=right|3,995||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47381)||1999 XQ98|| align=right|14,8|| align=right|2,582|| align=right|0,126|| align=right|2,77|| align=right|4,149||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47382)||1999 XX98|| align=right|14,2|| align=right|2,460|| align=right|0,105|| align=right|7,38|| align=right|3,857||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47383)||1999 XG99|| align=right|16,0|| align=right|2,279|| align=right|0,163|| align=right|7,56|| align=right|3,439||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47384)||1999 XX99|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,099|| align=right|3,99|| align=right|3,395||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47385)||1999 XA101|| align=right|14,0|| align=right|2,316|| align=right|0,142|| align=right|7,62|| align=right|3,524||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47386)||1999 XX101|| align=right|13,0|| align=right|2,782|| align=right|0,109|| align=right|6,11|| align=right|4,640||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47387)||1999 XF103|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,148|| align=right|7,79|| align=right|3,534||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47388)||1999 XY103|| align=right|13,6|| align=right|2,595|| align=right|0,142|| align=right|14,25|| align=right|4,180||MBA||9. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47389)||1999 XK106|| align=right|14,9|| align=right|2,280|| align=right|0,099|| align=right|5,10|| align=right|3,443||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47390)||1999 XA107|| align=right|15,2|| align=right|2,201|| align=right|0,122|| align=right|4,51|| align=right|3,264||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47391)||1999 XL108|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,087|| align=right|3,83|| align=right|3,566||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47392)||1999 XT109|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,195|| align=right|5,10|| align=right|3,423||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47393)||1999 XX109|| align=right|15,9|| align=right|2,325|| align=right|0,162|| align=right|2,46|| align=right|3,545||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47394)||1999 XE110|| align=right|15,9|| align=right|2,142|| align=right|0,098|| align=right|4,60|| align=right|3,133||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47395)||1999 XM111|| align=right|14,8|| align=right|2,410|| align=right|0,216|| align=right|12,31|| align=right|3,742||MBA||8. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47396)||1999 XB115|| align=right|14,1|| align=right|2,563|| align=right|0,095|| align=right|13,23|| align=right|4,103||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47397)||1999 XS115|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,121|| align=right|6,43|| align=right|3,435||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47398)||1999 XC116|| align=right|15,4|| align=right|2,369|| align=right|0,112|| align=right|6,54|| align=right|3,646||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47399)||1999 XK116|| align=right|15,2|| align=right|2,353|| align=right|0,061|| align=right|6,57|| align=right|3,609||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47400)||1999 XV116|| align=right|16,5|| align=right|2,191|| align=right|0,173|| align=right|4,74|| align=right|3,243||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47401)||1999 XG120|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,126|| align=right|6,51|| align=right|3,669||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47402)||1999 XQ120|| align=right|15,7|| align=right|2,250|| align=right|0,186|| align=right|4,18|| align=right|3,375||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47403)||1999 XS121|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,176|| align=right|2,83|| align=right|3,431||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47404)||1999 XU122|| align=right|15,7|| align=right|2,354|| align=right|0,100|| align=right|5,33|| align=right|3,612||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47405)||1999 XC125|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,094|| align=right|5,31|| align=right|3,428||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47406)||1999 XV126|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,093|| align=right|6,42|| align=right|3,699||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47407)||1999 XC129|| align=right|14,5|| align=right|2,431|| align=right|0,085|| align=right|6,03|| align=right|3,790||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47408)||1999 XH130|| align=right|16,1|| align=right|2,335|| align=right|0,141|| align=right|5,14|| align=right|3,567||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47409)||1999 XS132|| align=right|14,5|| align=right|2,370|| align=right|0,070|| align=right|6,93|| align=right|3,648||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47410)||1999 XE135|| align=right|15,8|| align=right|2,214|| align=right|0,236|| align=right|6,67|| align=right|3,294||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47411)||1999 XZ136|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,147|| align=right|6,78|| align=right|3,383||MBA||14. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(47412)||1999 XD140|| align=right|15,6|| align=right|2,664|| align=right|0,074|| align=right|3,27|| align=right|4,347||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47413)||1999 XR144|| align=right|15,3|| align=right|2,266|| align=right|0,115|| align=right|4,09|| align=right|3,410||MBA||15. december 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(47414)||1999 XN147|| align=right|15,9|| align=right|2,408|| align=right|0,134|| align=right|0,76|| align=right|3,736||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47415)||1999 XD154|| align=right|14,3|| align=right|2,797|| align=right|0,031|| align=right|3,53|| align=right|4,677||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47416)||1999 XE160|| align=right|15,8|| align=right|2,242|| align=right|0,167|| align=right|5,44|| align=right|3,357||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47417)||1999 XL160|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,068|| align=right|6,26|| align=right|3,719||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47418)||1999 XB165|| align=right|14,7|| align=right|2,307|| align=right|0,173|| align=right|4,50|| align=right|3,503||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47419)||1999 XT165|| align=right|14,6|| align=right|2,684|| align=right|0,190|| align=right|4,72|| align=right|4,397||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47420)||1999 XB166|| align=right|14,5|| align=right|2,278|| align=right|0,105|| align=right|8,95|| align=right|3,437||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47421)||1999 XN166|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,097|| align=right|6,30|| align=right|3,505||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47422)||1999 XK168|| align=right|15,0|| align=right|2,308|| align=right|0,119|| align=right|7,22|| align=right|3,506||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47423)||1999 XR168|| align=right|15,3|| align=right|2,179|| align=right|0,182|| align=right|4,76|| align=right|3,217||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47424)||1999 XE169|| align=right|14,3|| align=right|2,583|| align=right|0,064|| align=right|5,42|| align=right|4,151||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47425)||1999 XW169|| align=right|15,1|| align=right|2,419|| align=right|0,080|| align=right|6,13|| align=right|3,762||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47426)||1999 XZ169|| align=right|15,1|| align=right|2,530|| align=right|0,062|| align=right|4,08|| align=right|4,023||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47427)||1999 XA172|| align=right|14,4|| align=right|2,238|| align=right|0,115|| align=right|6,60|| align=right|3,347||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47428)||1999 XK172|| align=right|15,0|| align=right|2,298|| align=right|0,195|| align=right|3,60|| align=right|3,482||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47429)||1999 XN172|| align=right|13,6|| align=right|3,115|| align=right|0,222|| align=right|7,41|| align=right|5,496||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47430)||1999 XK173|| align=right|14,6|| align=right|2,480|| align=right|0,108|| align=right|5,91|| align=right|3,906||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47431)||1999 XZ173|| align=right|14,7|| align=right|2,349|| align=right|0,150|| align=right|6,48|| align=right|3,599||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47432)||1999 XT175|| align=right|14,1|| align=right|2,483|| align=right|0,111|| align=right|6,87|| align=right|3,912||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47433)||1999 XB176|| align=right|14,5|| align=right|2,787|| align=right|0,092|| align=right|8,77|| align=right|4,653||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47434)||1999 XD176|| align=right|13,8|| align=right|3,004|| align=right|0,122|| align=right|9,47|| align=right|5,206||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47435)||1999 XK176|| align=right|13,6|| align=right|2,688|| align=right|0,227|| align=right|15,02|| align=right|4,406||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47436)||1999 XM176|| align=right|13,7|| align=right|2,591|| align=right|0,070|| align=right|10,07|| align=right|4,169||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47437)||1999 XR176|| align=right|13,8|| align=right|2,367|| align=right|0,236|| align=right|9,52|| align=right|3,642||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47438)||1999 XD177|| align=right|14,4|| align=right|2,243|| align=right|0,100|| align=right|6,58|| align=right|3,359||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47439)||1999 XB178|| align=right|14,1|| align=right|2,562|| align=right|0,142|| align=right|8,63|| align=right|4,101||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47440)||1999 XV181|| align=right|14,8|| align=right|2,279|| align=right|0,199|| align=right|6,96|| align=right|3,440||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47441)||1999 XS192|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,080|| align=right|6,88|| align=right|3,551||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47442)||1999 XG193|| align=right|15,5|| align=right|2,188|| align=right|0,136|| align=right|5,52|| align=right|3,235||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47443)||1999 XE196|| align=right|15,1|| align=right|2,346|| align=right|0,266|| align=right|4,84|| align=right|3,592||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47444)||1999 XA205|| align=right|14,2|| align=right|2,710|| align=right|0,142|| align=right|9,42|| align=right|4,461||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47445)||1999 XQ206|| align=right|14,5|| align=right|2,537|| align=right|0,207|| align=right|13,15|| align=right|4,040||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47446)||1999 XM211|| align=right|15,3|| align=right|2,323|| align=right|0,072|| align=right|8,35|| align=right|3,539||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47447)||1999 XW213|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,149|| align=right|3,98|| align=right|3,427||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47448)||1999 XN214|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,142|| align=right|3,01|| align=right|3,675||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47449)||1999 XM215|| align=right|15,6|| align=right|2,281|| align=right|0,182|| align=right|5,30|| align=right|3,443||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47450)||1999 XD218|| align=right|15,1|| align=right|2,439|| align=right|0,109|| align=right|7,44|| align=right|3,808||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47451)||1999 XR221|| align=right|16,0|| align=right|2,211|| align=right|0,119|| align=right|6,55|| align=right|3,286||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47452)||1999 XY221|| align=right|15,2|| align=right|2,388|| align=right|0,093|| align=right|6,52|| align=right|3,691||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47453)||1999 XB222|| align=right|15,1|| align=right|2,384|| align=right|0,033|| align=right|4,58|| align=right|3,681||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47454)||1999 XL222|| align=right|15,0|| align=right|2,389|| align=right|0,134|| align=right|5,79|| align=right|3,693||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47455)||1999 XK227|| align=right|16,1|| align=right|2,477|| align=right|0,221|| align=right|1,25|| align=right|3,898||MBA||15. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47456)||1999 XZ231|| align=right|14,2|| align=right|2,342|| align=right|0,181|| align=right|12,34|| align=right|3,583||MBA||9. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47457)||1999 XF234|| align=right|14,5|| align=right|2,567|| align=right|0,166|| align=right|8,07|| align=right|4,112||MBA||4. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47458)||1999 XR238|| align=right|14,1|| align=right|2,597|| align=right|0,138|| align=right|11,40|| align=right|4,183||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47459)||1999 XO241|| align=right|15,5|| align=right|2,360|| align=right|0,040|| align=right|5,78|| align=right|3,625||MBA||13. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47460)||1999 XQ241|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,113|| align=right|5,33|| align=right|4,043||MBA||13. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47461)||1999 XG242|| align=right|14,2|| align=right|2,417|| align=right|0,117|| align=right|10,05|| align=right|3,756||MBA||13. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47462)||1999 XG256|| align=right|15,3|| align=right|2,469|| align=right|0,069|| align=right|6,81|| align=right|3,879||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47463)||1999 XE258|| align=right|14,9|| align=right|2,370|| align=right|0,102|| align=right|6,47|| align=right|3,649||MBA||8. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(47464)||1999 YM3|| align=right|14,0|| align=right|2,557|| align=right|0,048|| align=right|21,87|| align=right|4,089||MBA||18. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47465)||1999 YZ4|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,147|| align=right|3,88|| align=right|3,536||MBA||28. december 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(47466)||1999 YJ9|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,266|| align=right|23,17|| align=right|3,514||MBA||31. december 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(47467)||1999 YF13|| align=right|15,1|| align=right|2,359|| align=right|0,045|| align=right|7,69|| align=right|3,622||MBA||30. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47468)||1999 YS13|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,202|| align=right|3,13|| align=right|3,698||MBA||30. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47469)||1999 YT20|| align=right|15,4|| align=right|2,669|| align=right|0,024|| align=right|2,66|| align=right|4,359||MBA||30. december 1999||Mauna Kea||C. Veillet
|-
|(47470)||2000 AF|| align=right|15,7|| align=right|2,269|| align=right|0,145|| align=right|5,29|| align=right|3,417||MBA||2. januar 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(47471)||2000 AM|| align=right|14,5|| align=right|2,406|| align=right|0,168|| align=right|2,92|| align=right|3,731||MBA||2. januar 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(47472)||2000 AN2|| align=right|14,1|| align=right|2,646|| align=right|0,104|| align=right|13,53|| align=right|4,303||MBA||3. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47473)||2000 AU2|| align=right|14,7|| align=right|2,352|| align=right|0,209|| align=right|3,42|| align=right|3,605||MBA||1. januar 2000||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(47474)||2000 AH5|| align=right|14,5|| align=right|2,549|| align=right|0,116|| align=right|14,25|| align=right|4,070||MBA||3. januar 2000||Olathe||Olathe
|-
|(47475)||2000 AR7|| align=right|14,4|| align=right|2,320|| align=right|0,133|| align=right|6,68|| align=right|3,533||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47476)||2000 AJ8|| align=right|15,0|| align=right|2,369|| align=right|0,111|| align=right|7,77|| align=right|3,646||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47477)||2000 AV9|| align=right|15,4|| align=right|2,359|| align=right|0,054|| align=right|7,11|| align=right|3,624||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47478)||2000 AW10|| align=right|15,5|| align=right|2,284|| align=right|0,150|| align=right|4,57|| align=right|3,451||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47479)||2000 AH11|| align=right|15,2|| align=right|2,342|| align=right|0,057|| align=right|6,21|| align=right|3,585||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47480)||2000 AE12|| align=right|16,6|| align=right|2,165|| align=right|0,109|| align=right|2,89|| align=right|3,184||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47481)||2000 AR12|| align=right|15,0|| align=right|2,550|| align=right|0,077|| align=right|5,17|| align=right|4,070||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47482)||2000 AT13|| align=right|13,7|| align=right|2,600|| align=right|0,130|| align=right|12,75|| align=right|4,192||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47483)||2000 AJ17|| align=right|13,0|| align=right|2,679|| align=right|0,140|| align=right|14,80|| align=right|4,383||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47484)||2000 AC18|| align=right|14,3|| align=right|2,413|| align=right|0,088|| align=right|5,71|| align=right|3,748||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47485)||2000 AO22|| align=right|13,7|| align=right|2,762|| align=right|0,108|| align=right|10,25|| align=right|4,591||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47486)||2000 AG25|| align=right|16,3|| align=right|2,426|| align=right|0,151|| align=right|1,47|| align=right|3,778||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47487)||2000 AK30|| align=right|14,8|| align=right|2,387|| align=right|0,200|| align=right|2,14|| align=right|3,688||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47488)||2000 AZ32|| align=right|14,6|| align=right|2,357|| align=right|0,119|| align=right|6,91|| align=right|3,617||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47489)||2000 AY35|| align=right|15,7|| align=right|2,249|| align=right|0,209|| align=right|4,94|| align=right|3,372||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47490)||2000 AE37|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,230|| align=right|1,25|| align=right|3,450||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47491)||2000 AE39|| align=right|14,8|| align=right|2,686|| align=right|0,059|| align=right|13,23|| align=right|4,402||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47492)||2000 AC41|| align=right|15,4|| align=right|2,587|| align=right|0,161|| align=right|5,62|| align=right|4,161||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47493)||2000 AV41|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,186|| align=right|8,46|| align=right|3,481||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47494)||2000 AH42|| align=right|15,6|| align=right|2,585|| align=right|0,146|| align=right|1,39|| align=right|4,155||MBA||4. januar 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(47495)||2000 AD43|| align=right|13,3|| align=right|2,604|| align=right|0,118|| align=right|16,79|| align=right|4,202||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47496)||2000 AU43|| align=right|15,1|| align=right|2,296|| align=right|0,168|| align=right|2,10|| align=right|3,477||MBA||2. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47497)||2000 AE44|| align=right|15,7|| align=right|2,367|| align=right|0,237|| align=right|1,17|| align=right|3,642||MBA||2. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47498)||2000 AK45|| align=right|14,6|| align=right|2,314|| align=right|0,062|| align=right|5,79|| align=right|3,520||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47499)||2000 AH50|| align=right|14,9|| align=right|2,457|| align=right|0,138|| align=right|7,69|| align=right|3,851||MBA||5. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47500)||2000 AX50|| align=right|15,8|| align=right|2,537|| align=right|0,088|| align=right|4,29|| align=right|4,041||MBA||7. januar 2000||Kleť||Klet
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov